Le Tour du Danemark 2007 est la  de cette course cycliste sur route masculine. Elle s'est déroulée du  au  en 6 étapes. Kurt Asle Arvesen (Team CSC) s'y impose pour la deuxième fois et devient ainsi le premier coureur à s'imposer deux fois sur cette course.

Étapes

Classement final

Lien externe 

2007
Sport au Danemark en 2007
Cyclisme sur route en 2007
Cyclisme en août 2007